Quiberon steht für:

 Quiberon, eine französische Hafenstadt im Département Morbihan
 Saint-Pierre-Quiberon, eine französische Gemeinde im Département Morbihan
 Halbinsel Quiberon, französische Halbinsel im Département Morbihan
 Kanton Quiberon, ein französischer Wahlkreis im Département Morbihan
 Auray Quiberon Terre Atlantique, ein französischer Gemeindeverband im Département Morbihan
 3 Tage in Quiberon, ein Spielfilm von Emily Atef aus dem Jahr 2018